Чемпионат России по хоккею с шайбой — пятый розыгрыш российской хоккейной суперлиги (РХС).

Регламент

Первый этап

Турнирная таблица

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Плей-офф

Плей-офф

1/4 финала 
 «Металлург» Магнитогорск — «Мечел» Челябинск — 3:0 (5:1, 5:0, 3:2)
 «Ак Барс» Казань — «Локомотив» Ярославль — 1:3 (2:0, 3:4 бул., 1:2, 1:4)
 «Нефтехимик» Нижнекамск — «Северсталь» Череповец — 1:3 (3:2, 0:3, 1:2, 3:4)
 «Авангард» Омск — «Лада» Тольятти — 3:2 (1:2 ОТ, 4:1, 2:0, 1:2, 3:0)

Полуфинал 
 «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь» Череповец — 3:0 (6:2, 7:5, 1:0)
 «Авангард» Омск — «Локомотив» Ярославль — 3:2 (1:0, 3:4 бул, 2:5, 2:0, 5:0)

Матч за бронзу 
 «Локомотив» Ярославль — «Северсталь» Череповец (0:1, 2:3)

Финал 
 «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск — 4:2 (5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1)

2000
2000 год в хоккее
2001 год в хоккее